Norberto Gresse Filho] (São Paulo, 3 de novembro de 1983) é um automobilista brasileiro que atualmente disputa a Stock Car Brasil pela Hot Car Competições.

Ligações externas
Site oficial

Pilotos de Stock Car do Brasil
Naturais da cidade de São Paulo
Pilotos de automóvel de São Paulo